Příjmení Typlt (Typltová) nosí více různých osobností:
 Jaromír Typlt – český spisovatel, performer, výtvarný kurátor a editor
 Lubomír Typlt – český malíř 
 Lukáš Typlt – český herec a moderátor

Česká příjmení